

Patronymes 
Smirnitski (masculin ; ) ou Smirnitskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Smirnitskaïa (1927-2004), athlète soviétique, spécialiste du lancer du javelot
 Valentin Smirnitski (1944-), acteur russe

Patronyme russe